El término Troya puede referirse, en esta enciclopedia:
 a Troya, ciudad legendaria, donde se desarrolló la guerra de Troya;
 a Troya, película de Wolfgang Petersen protagonizada por Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana y Peter O'Toole, entre otros;
 a Troya, grupo musical;
 a Caballo de Troya, caballo de madera utilizado en la guerra de Troya;
 a Guerra de Troya, conflicto bélico entre aqueos y troyanos;
 a Helena de Troya, personaje de la mitología griega;
 a Poema de Troya (1170), poema narrativo francés de Benoît de Sainte-Maure.